USS Queenfish je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Queenfish (SS-393) 
 USS Queenfish (SSN-651)

Queenfish